

Patronyme 

 Alexandre de Batz (1685-1759), architecte, dessinateur et illustrateur français ;
 Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan (161?-1673), homme de guerre français ;
 Eugen Batz (1905-1986), artiste allemand ;
 Jean-Pierre de Batz (1754-1822), contre-révolutionnaire français ;
 Simon Batz, (1420-1464), professeur allemand ;
 Wilhelm Batz (1916-1988), pilote de chasse et as allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 

 Île de Batz, île française située au nord du département du Finistère ;
 Batz, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Nomdieu ;
 Batz-sur-Mer, commune française de la Loire-Atlantique.

Autres 

 Batz, ancienne monnaie suisse ;
 Île de Batz, câblier français ;
 Guana Batz, groupe de musique anglais ;

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme français